Becker:
 Boris Becker
 Emil Wilhelm Becker
 Gary Becker
 Kuno Becker
 Meret Becker
 Oskar Becker, filozof
 Richard Becker

Nume de familie germanice
Nume de familie germane
Nume de familie ocupaționale